Levačić ist der Familienname folgender Personen:

 Ivan Levačić (* 1931), jugoslawischer Radsportler
 Krunoslav Levačić (* 1957), kroatischer Jazz-Schlagzeuger